Morenz ist der Familienname folgender Personen:

 Howie Morenz (1902–1937), kanadischer Eishockeyspieler
 Ludwig David Morenz (* 1965), deutscher Ägyptologe
 Siegfried Morenz (1914–1970), deutscher Ägyptologe